Stânca ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Stânca (George Enescu), Dorf im Kreis Botoșani
 Stânca (Ștefănești), Dorf im Kreis Botoșani
 Stânca (Comarna), Dorf im Kreis Iași
 Stânca (Victoria), Dorf im Kreis Iași
 Stânca (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Stânca (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Stânca (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea

Siehe auch:
 Stanca